Петр Плацак (; родился  в ) — чешский , ,  и .

Биография 
Получив специальность механика, сменил несколько рабочих профессий. В 1985 поступил в Чешский технический университет, откуда был по политическим причинам исключен. Был одной из ключевых фигур чешского литературного андеграунда, публиковался в самиздате, организовал множество антикоммунистических демонстраций. В 1988 основал с друзьями независимую инициативу «Чешские дети», издавал её самиздатовский бюллетень «Корона». 

В июне 1989, будучи участником движения против вырубки лесов, Петр Плацак подвергся похищению и избиению со стороны агентов госбезопасности во главе с Антонином Прхалом-младшим, сыном организатора репрессий 1940—1950-х Антонина Прхала. В 2012 Прхал-младший был приговорён за эту акцию к полутора годам тюрьмы.

После Бархатной революции работал в Независимом пресс-центре, затем в еженедельнике «Респект», «Бесцензурной газете», «Чешском ежедневнике», «Чешском еженедельнике» и газете «Лидове новины». С 1995 является редактором студенческого политико-культурного ежемесячника «Вавилон», с 2001 — главным редактором одноименного издательства. В 1992-2000 изучал историю на философском факультете Карлова университета.

В 1990—1992 был одним из руководителей «Чешской Короны» (монархической партии Чехии, Моравии и Силезии). Является автором петиции «С коммунистами не разговаривают» (9 июля 2003), появившейся в связи с усилением роли Коммунистической партия Чехии и Моравии в политической жизни страны.

Живёт в Праге, в настоящий момент является сотрудником правительственного ведомства в качестве редактора правительственного информационного портала о ЕС Euroskop.cz.

Произведения 
 Дебютировал романом «Медорек» (издана в 1985 в самиздате, в 1990 в издательстве «Лидове новины»), за который получил премию Йиржи Ортена.
 Поэтический сборник «Огромное заснеженное кладбище» (в 1987 издал самиздате под псевдонимом Петр Змрзлик (). 
 Сборник рассказов «По дороге приключений» (2001, изд. Вавилон)
 «Кадровая анкета» (2001, изд. Вавилон) — ответы двенадцати чешских поэтов (в т.ч. Эгона Бонди, Вита Кремлички, И.М. Йироуса, Вратислава Брабенца, Ивана Верниша) на вопросы об их личной жизни.
 Исторический труд «Святовацлавское тысячелетие - Чехи, немцы и словаки в 1929» (2002, изд. Вавилон), посвященный празднованию тысячелетия мученической кончины св.Вячеслава в 1929. Рассматривается история организации торжеств и их восприятие в разных социальных, политических и национальных кругах.
 Документальное эссе-мемуары «Стукач» (, 2007, изд. Торст), основанное на материалах слежки за Плацаком из архивов МВД ЧССР.

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Чешские писатели
Диссиденты Чехословакии
Выпускники Карлова университета